Tinariwen (Тамашек: ⵜⵏⵔⵓⵏ, с гласными ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵓⴻⵏ, произносится тинаривен, мн. ч. от ténéré — пустыня) — музыкальная группа, состоящая из туарегов Сахары (из северного Мали), победитель премии Грэмми. Группа была сформирована в 1979 году, в Таманрассет, Алжир, однако вернулась в Мали после туарегского восстания в 1990-х. Первые поклонники Tinariwen за пределами Сахары стали появляться после выпуска альбома The Radio Tisdas Sessions (2001), а также после выступлений на Festival au Désert в Мали и фестивале в Роскилле в Дании. Их популярность выросла на международном уровне, с выпуском признанного критиками альбома Aman Iman (2007). NPR называет группу «настоящими мятежниками музыки». AllMusic считает, что их музыка является «народным голосом восстания». Журнал Slate называет группу «мятежниками рок-н-ролла, восстание которых, на этот раз, не было просто метафорическим».

Состав

Текущий состав 
Ибрагим Аг Альхабиб — соло-гитара, вокал
 Альхассан Аг Тухами — гитара, вокал
 Абдалла Аг Альхоссейни — акустическая гитара, вокал
 Эйяду Аг Леше — бас-гитара, акустическая гитара, кабаса, вокал, бэк-вокал
 Саид Аг Айяд — перкуссия, бэк-вокал
 Элага Аг Хамид — гитара, бэк-вокал
 Мохаммед Аг Тахада — перкуссия

Прошлые участники 
 Интейеден Аг Аблиль — гитара, вокал (умер в 1994 г.)
Лия Аг Аблиль — гитара, вокал
Кеду Аг Оссад — гитара, вокал
Мохаммед Аг Итлале — гитара, вокал (умер в 2021 г.)
Ияд Муса Бен Абдеррахман (Садам) — гитара, вокал (с 2006 г. фронтмен группы Imarhan) 
Абдалла Аг Ламида — гитара, бэк-вокал

Дискография 

 2001 — The Radio Tisdas Sessions
 2004 — Amassakoul
 2007 — Aman Iman: Water is Life
 2009 — Imidiwan: Companions
 2011 — Tassili
 2014 — Emmaar
 2017 — Elwan
2019 — Amadjar

Награды
 В 2005 году Tinariwen победила в BBC Radio 3 Awards for World Music, в категории «Африка», а также была номинирована в категории «Critics Award».
 В 2008 году Tinariwen была номинирована в BBC Radio 3 Awards for World Music, в категориях «Африка» и «Альбом года», за альбом Aman Iman (2007).
 В 2012 году Tinariwen стала лучшей группой в Songlines Music Awards.
 В 2012 году их альбом Tassili (2011) получил премию Грэмми в категории Best World Music Album.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году